L'edizione 1936-1937 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Grasshopper Club Zürich. Vide anche la rinuncia della squadra di Basilea, l'Old Boys, a partecipare al campionato.

Capocannoniere del torneo fu Alessandro Frigerio (Young Fellows Zürich), con 23 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
  Grasshopper Club Zürich Campione di Svizzera 1936-1937.
  Grasshopper Club Zürich vincitrice della Coppa Svizzera 1936-1937.
 Grasshopper Club, FC Young Fellows ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1937.
  FC La Chaux-de-Fonds e San Gallo retrocesse in 1. Liga.

Spareggio retrocessione

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Fonti e bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1936 e 1937.
L'Express, annate 1936 e 1937.
L'Impartial, annate 1936 e 1937.
Le Temps, annate 1936 e 1937.
Tribune de Lausanne, annate 1936 e 1937.

Collegamenti esterni 
 Stagione su RSSSF
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1936
Calcio nel 1937
1936-1937